Dahm steht für:
 Dahm (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dahm (Finnentrop), Ortsteil der Gemeinde Finnentrop in Nordrhein-Westfalen
 Villa Dahm in Bonn

Siehe auch:
 Dam
 Dahms